Die Division d’Honneur 2008/09 war 58. Spielzeit in der Geschichte dieser neukaledonischen Fußballliga. Vorjahresmeister AS Magenta konnte seinen Titel vor dem AS Mont Dore verteidigen und qualifizierte sich damit für die OFC Champions League. Aus der Division d’Honneur stiegen Rekordmeister JS Baco und AS Témala Ouélisse aus der Grand Terre Super Ligue sowie der JS Chépénéhé aus der Championnat de Lifou ab. Béthel Sport konnte den Abstieg durch einen Sieg im Relegationsspiel gegen Trio Sport noch verhindern.

Gespielt wurde nicht im üblichen 3-1-0 Punktesystem, sondern in einem 4-2-1 Punktesystem, welches auch häufig im französischen Amateurfußball gespielt wird.

Grand Terre 
Die ersten drei der Grand Terre Super Ligue qualifizierten sich für die „Playdowns“. Alle anderen Teams mussten in der „Relegation Playoff“ gegen den Abstieg spielen.

|}

|}

Lifou 
Im Gegensatz zur Grand Terre Super Ligue qualifizierte sich nur der erste für die „Championship Playoff“. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, der Tabellenzweitletzte musste ein Relegationsspiel bestreiten.

|- style="background:#ffffff"
| 3 || style="text-align:left;"| AS Lito||14||?||?||?||?||?||?
|- style="background:#ffffff"
| 4 || style="text-align:left;"| ES Wetr||14||?||?||?||?||?||?
|- style="background:#ffffff"
| 5 || style="text-align:left;"| USJ Wédrumel||14||?||?||?||?||?||?

|- style="background:#ffffff"
| 7 || style="text-align:left;"| Béthel Sport||14||?||?||?||?||?||?

|}

Playdowns 
In den „Playdowns“ spielten die drei besten Teams aus der Grand Terre Super Ligue sowie der Sieger der Lifou-Staffel um den Meistertitel gegeneinander.

|}

Legende

Weblinks 
 Die Division d’Honneur 2008/09 bei rsssf.com

2008 09
Fußballsaison 2008/09